Příjmení Holáň nese více osobností:

 Emil Holáň (1917–1991) – český a československý politik
 Vilém Holáň (1938–2021) – český informatik a politik
 Vladimír Holáň (* 1950) – český vědec